Гремячий Колодезь:

 Гремячий Колодезь (Воронежская область)
 Гремячий Колодезь (Орловская область)
 Гремячий Колодезь (Тульская область)